The Double kan henvise til flere artikler:

 The Double – et fodboldbegreb
 The Double (film fra 2011) – amerikansk film